Balsa, nome comune dell'albero Ochroma pyramidale e del legno leggero che se ne ricava
 Balsa, città dell'Ungheria
 Balșa, comune della Romania nel distretto di Hunedoara
 Balsa, client di posta elettronica
 Balsa, città romana della Lusitania